2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Kamienieckie – jezioro na Pojezierzu Kujawskim, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Topólka;
 Jezioro Kamienieckie – jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno;

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)